Großer Preis von Hannover steht für:

 Großer Preis von Hannover (Radsport), Bahnradsportveranstaltung
 Großer Preis von Hannover, Pferdesportveranstaltung, siehe German Classics